Kartaszowka () – nazwa toponimów w Rosji

 Kartaszowka – wieś w rejonie czeriemisinowskim obwodu kurskiego
 Kartaszowka – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Kartaszowka – wieś w rejonie szczigrowskim obwodu kurskiego
 Kartaszowka – wieś w obwodzie lipieckim
 Kartaszowka – wieś w obwodzie orłowskim

Zobacz także 
 Kartaszewiczi